Нагешвар — один из двенадцати джьотирлингамов, упоминаемых в Шива-пуране. Нагешвар считается первым джьотирлингамом, появившимся на земле.

Упоминания 
В Шива-пуране говорится, что Нагешвара находится в лесу Дарук (один из лесов упоминаемых в древнеиднийских текстах, таких как Камья, Двайта, Данда и т. д.)

Джьотирлингамы